Kimaks, poble turc.
 Kanat de Kimak, estat dels kimaks.